A competição até 120 kg masculino de luta estilo livre nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi realizada no dia 21 de agosto no Ginásio da Universidade de Agricultura da China. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 09:30 (horário padrão da China, UTC+8), e as finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 16:00, horário local.

Artur Taymazov, do Uzbequitão, originalmente obteve a medalha de ouro, mas foi desclassificado em 5 de abril de 2017 após a reanálise de seu exame antidoping acusar o uso da substância proibida turinabol. As medalhas foram posteriormente realocadas.

Medalhistas

Qualificação

Repescagem

Final 

Eventos das lutas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008